Giraumont ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Giraumont (Meurthe-et-Moselle)
 Giraumont (Oise)

Sonstiges:
 Allée couverte von Giraumont, Galeriegrab bei Saint-Marcel